Караманите ( – Синове на Караман) са наследници на един от 24-те Огузки родове (Oğuzlar тур.) с предполагаем произход източните части на Урал. Караманите са основатели на силната държава Карамания и са населявали централната южна част на днешна Република Турция областта около вилаетите Кония (вилает), Ерменек, Ерегли, Мер, Силифке и Мут. Град Ларенде бива преименуван впоследствие в Караман. Караманите отблъскват редица атаки на монголците. Считани са за един от най-силните родове в Анадола през 13-ото хилядолетие, оказали са голяма съпротива по това време срещу друг силен род – Османците които не са успели да ги сломят чак до 1468 г. След това членовете на този род биват изселени с цел предотвратяване на бъдещи проблеми. Малки части са настанени в Южна България, но основната бива заселена по поречието на река Дунав и Лудогорието където също има и общности от татари и така наречените алиани. Много арменци и гърци също носят това име защото произлизат от същата област караманлии.

Вижте също 
 Карамания
 Българите в Анатолия
 Караманлии
 Българите в Мала Азия

Карамания